Krivogachtani (en macédonien Кривогаштани) est un village du sud-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Krivogachtani. Le village comptait 1870 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 1860
 Roms : 8
 Serbes : 1
 Autres : 1

Voir aussi 
 Krivogachtani

Références 

Village dans la commune de Krivogaštani